Кигома (, ) — одна из 30 областей Танзании. Имеет площадь 45 066 км², из которых 37 037 км² принадлежат суше, по переписи 2012 года её население составило 2 127 930 человек. Административным центром является город Кигома.

География 
Расположена на северо-западе страны, граничит с Демократической Республикой Конго и Бурунди, имеет выход к озеру Танганьика.

Административное деление 
Область подразделяется на 7 округов:
 Кибондо
 Касулу
 Кигома городской
 Кигома сельский
 Бухигве (Buhigwe)
 Каконко (Kakonko)
 Увинза (Uvinza)

Населённые пункты 
 Бухоро 
 Илагала
 Каконко
 Кандага
 Касулу
 Кибвеса
 Кибондо
 Кумсенга
 Лагоса
 Нкалинзи
 Ньякитонто
 Симбо
 Увинза

Ссылки 
 KIGOMA.pdf
 Population Distribution by Administrative Units, United Republic of Tanzania, 2012

Области Танзании